

Населені пункти та їхні частини

 Емільяново — село в гміні Суш Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Емільяново — село в гміні Шамотули Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Емільяново — частина села Серакови в гміні Топулька Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Емільяново — осада в гміні Нова-Весь-Велька Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Емільяново — осада в гміні Ілава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки